Золотарёв (Золотарёва) — русская фамилия.

Золотарёв

А 
 Золотарёв, Аким Михайлович (1853—1912) — русский военачальник, генерал-лейтенант, сенатор, военный писатель, профессор.
 
 
 
 
 Золотарёв, Антон Афанасьевич (1904—1975) — советский военный деятель, полковник.
 Золотарёв, Афанасий Иванович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.

Б

В 
 
 
 Золотарёв, Владислав Андреевич (англ.) (1942—1975) — русский советский композитор и музыкант-баянист.

Г, Д 
 Золотарев, Георгий Акимович (1914—?) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Золотарев, Георгий Анатольевич (1931—2006) — советский педагог и писатель-фантаст.
 Золотарёв, Григорий Петрович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Золотарёв, Давид Алексеевич (1885—1935) — антрополог, этнограф.

Е 
 Золотарёв, Евгений Михайлович (1936—2015) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Золотарёв, Евфим Иванович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Золотарёв, Егор Иванович (1847—1878) — русский математик.

И 
 Золотарёв, Иван Фёдорович (1922—1989) — Герой Советского Союза.
 Золотарёв, Игорь Викторович (род. 1970) — российский и финский хоккеист с мячом.

К, Л, М 
 Золотарёв, Карп (ок. 1656— ок. 1700) — русский иконописец.
 Золотарёв, Леонард Михайлович — русский советский писатель, член СП СССР и СЖР
 Золотарёв, Михаил Юрьевич (1956—2022) — мастер спорта по фехтованию на рапирах, заслуженный тренер России.

Н

П 
 Золотарёв, Павел Семёнович (род. 1947) — советский и российский военный, генерал-майор запаса.

С, Т 
 Золотарёв, Семён Павлович (1914—1993) — Герой Советского Союза.
 
 Золотарёв, Степан Афанасьевич — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Золотарёв, Теодор Лазаревич (1904—1966) — гидроэнергетик, академик АН КазССР.

Золотарёва

См. также 
 Золотарёвы — дворянские роды.